Волышево — название населённых пунктов.

Россия 
 Волышево — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Волышево — деревня в Порховском районе Псковской области.